Нижче наведено список населених пунктів повіту Алба, Румунія.

Алба